The King is Engels voor "De Koning". Het kan verwijzen naar:
 King of Rock 'n' Roll; Elvis Presley
 The King (zanger), een Noord-Ierse zanger die naam maakte als imitator van Presley
 The King (2005), een dramafilm uit 2005
 The King (2007), een televisiefilm uit 2007
 The King (2017), een documentaire uit 2017
 The King (2019), een kostuumdrama uit 2019
 Darter Mervyn King, bijgenaamd The King